Перечень месторождений нефти и газа Башкортстана.

Л 
 Лемезинское нефтяное месторождение
 Леонидовское нефтяное месторождение
 Лобовское нефтяное месторождение
 Лунское нефтяное месторождение
 Львовское нефтяное месторождение
 Люблинское нефтяное месторождение

М 
 Малышевское нефтяное месторождение
 Манчаровское нефтяное месторождение
 Моталинское нефтяное месторождение
 Маячное нефтяное месторождение
 Мельниковское нефтяное месторождение
 Менеузовское нефтяное месторождение
 Метелинское нефтяное месторождение
 Михайловское нефтяное месторождение
 Мурапталовское нефтяное месторождение
 Мусинское нефтяное месторождение
 Муслюмовское нефтяное месторождение
 Мустафинское нефтяное месторождение

Н 
 Надеждинское нефтяное месторождение
 Наратовское нефтяное месторождение
 Ново-Казанчинское нефтяное месторождение
 Нурское нефтяное месторождение

О 
 Озеркинское нефтяное месторождение
 Орловское нефтяное месторождение
 Орьебашское нефтяное месторождение

П 
 Петропавловское нефтяное месторождение
 Подгорновское нефтяное месторождение
 Покровское нефтяное месторождение
 Прокопьевское нефтяное месторождение

Литература 
Геологическое строение и разработка нефтяных и газовых месторождений Башкортостана: монография/ К. С. Баймухаметов, П. Ф. Викторов, К. Х. Гайнуллин, А. Ш. Сыртланов. — Уфа : РИЦ АНК «Башнефть», 1997. С. 418—420.

 
 Башк
 
Башк
Нефт
Нефт
Нефт